Un  est une zone inter-frontalière. Ce nom peut aussi faire référence à :

Arts 
 No man's land exposition est une exposition d'art contemporain qui s'est déroulée dans les anciens locaux de l'Ambassade de France à Tokyo de  à  ;
 No Man's Land est une compagnie de danse-théâtre à Vincennes.

Cinéma 
 No Man's Land est un film réalisé en 1918 par Will S. Davis ;
 La Zone de la mort () est un film réalisé en 1931 par Victor Trivas ;
 No Man's Land est un film réalisé en 1980 par Pierre Manuel ;
 No Man's Land est un film réalisé en 1985 par Alain Tanner ;
 260 chrono (No Man's Land) est un film américain réalisé en 1987 par Peter Werner ;
 No Man’s Land  est une série pornographique lesbienne américaine produite par les Studios Video Team de 1988 à 2010 ;
 No Man's Land est un film réalisé en 2001 par Danis Tanovic ;
 No Man's Land: The Rise of Reeker est un film réalisé en 2008 par Dave Payne ;
 No Man's Land est un film réalisé en 2013 par Ning Hao.

Jeux vidéo 
 No Man's Land est un jeu vidéo développé par Universal Entertainment sorti en 1980 ;
 No Man's Land est un jeu vidéo développé par Related Designs sorti en 2003.

Littérature 
 Ingen mans land (Terre de personne) est un livre suédois de Jan Guillou ;
 No Man's Land est une pièce de théâtre d'Harold Pinter ;
 No Man's Land est un manga.

Musique 
 No Man's Land est un groupe de rock français formé en 1983 ;
 No Man's Land est un album de No Man's Land sorti en 1992 ;
 No Man's Land est une chanson écrite par Eric Bogle en 1976 ;
 No Man's Land est un album de Jacques Higelin sorti en 1978 ;
 No Man’s Land est une chanson écrite par  Maximum Kouette en 2002 dans l'album Moi j'aime ça ;
 No Man's Land est un sous-titre de la chanson I Will écrite par Radiohead en 2002 pour l'album Hail to the Thief ;
 No Man's Land est un titre de l'album The Madcap Laughs de Syd Barrett ;
 No Man's Land est une chanson chanté par Koda Kumi en 2012 dans l'album Japonesque ;
 No man's land est une chanson de Pierre Bachelet sur l'album Marionnettiste paru en 1975.

Télévision 
 No Man's Land est un épisode de la série Dans une galaxie près de chez vous ;
 No Man's Land est un téléfilm réalisé en 1984 par Rod Holcomb ;
 No Man's Land est un téléfilm réalisé en 1994 par Ben Bolt ;
 No Man's Land est un film documentaire réalisé en 2007 par François Bontemps ;
 No Man's Land est une mini-série d'Oded Ruskin diffusée en 2020 sur Arte

Théâtre 
 2013 : Niemandsland de Yaeli Ronen.

Toponyme 
 No Man's Land, une région de Malouine orientale, dans l'archipel des îles Malouines ;
  qui signifie  en allemand est une micronation virtuelle constituée par l'artiste Christian I. Peintner pour forcer les gouvernements allemand, suisse et autrichien à clarifier le statut territorial du centre du Lac de Constance.

Sens figuré 
Dans le langage courant, un  peut désigner un sujet (juridique, scientifique, etc.) où personne ne s'est encore aventuré à prendre une décision parce que gouverné par des intérêts opposés mais de validité équivalente.